Vineuil est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :

 Vineuil (Indre), commune française du département de l'Indre, en région Centre-Val de Loire.
 Vineuil (Loir-et-Cher), commune française du département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire.
 voir aussi : Élections à Vineuil.
 Vineuil-Saint-Firmin, commune française du département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

Homonymie de toponyme